El Condado de Platte es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Platte (Misuri)
 Condado de Platte (Nebraska)
 Condado de Platte (Wyoming)